Redundant array of independent disks, een systeem van meerdere harde schijven in een computer
 Woestijnrally (Raid), een woestijnrally
 RAID (politie), een interventie-eenheid van de Franse politie
 Raid (militair), een militaire tactiek die gebruikmaakt van het verrassingselement
 Kaljo Raid, een Estisch, later Canadees componist